

Fumetti 
 Single Ladies - fumetto del 2010 di Randall Munroe

Musica 
 Single Ladies (Put a Ring on It) - singolo del 2008 della cantante Beyoncé
 Single Ladies - brano musicale di Remady, tratto dall'album The Original del 2012

Televisione 
 Single Ladies - serie televisiva statunitense del 2011
 Single Ladies - serie televisiva nigeriana del 2017